Astronomia: meteorit que va caure el 1962. Vegeu Dosso (meteorit).
 Biografia: pintor del renaixement italià. Vegeu Dosso Dossi.
 Geografia:
departament del Níger. Vegeu Dosso (departament).
ciutat del Níger. Vegeu Dosso (ciutat).
estat històric del Níger. Vegeu estat de Dosso.
 Moda: indumentària masculina sense mànigues. Vegeu armilla.